Pirnia ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Pirnia (1872–1935), iranischer Politiker und Ministerpräsident Irans
 Hossein Pirnia (1875–1945), iranischer Politiker
 Dawud Pirnia (1900–1971), iranischer Musik- und Literaturwissenschaftler